Ліга 1 2022—2023 () — 85-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 6 серпня 2022 року, а завершиться 4 червня 2023 року. 

У листопаді-грудні через чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі була зроблена пауза. Чотири клуби будуть понижені до Ліги 2 за результатами чемпіонату, оскільки найвищий дивізіон буде скорочено до 18 клубів. Плей-оф у кінці сезону проводитися не буде.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Гол + гольова передача

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 
 Ліга І на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2022 у французькому спорті
2023 у французькому спорті